FK Renova Dzepciste (Macedonisch: фк Ренова Џепчиште) is een Macedonische voetbalclub uit Čepčište.

De club werd in 2002 opgericht, na de onafhankelijkheid van Macedonië. Het duurde enkele jaren vooraleer de club de weg naar de top vond. In 2004 promoveerde de club naar de 2e klasse en werd daar meteen tweede zodat in 2005 de hoogste klasse bereikt werd. In het eerste seizoen werd de club 7e in de 12 clubs tellende competitie, in 2010 volgde de eerste hoofdprijs middels het landskampioenschap.

Erelijst 
Landskampioen
 2010Macedonische beker
 2012

Eindklasseringen

|}

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Renova Čepčište

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
| 2008 || Intertoto Cup || 1R
|  || HNK Rijeka || 2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
| || || 2R ||  || Hapoel Bnei Sachnin || 1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2009/10
|Europa League
|1Q
|
|Dinamo Minsk
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2010/11
|Champions League
|2Q
|
|Omonia Nicosia
|0-5||0-3 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2011/12 || Europa League || 1Q
| || Glentoran FC || 3-3 <small>(2-3 ns)||2-1 (T)|| 1-2 nv (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
| 2012/13 || Europa League || 1Q ||  || AC Libertas || 8-0||4-0 (T)|| 4-0 (U)||rowspan="2"|3.0
|-
| || || 2Q ||  || FC Gomel || 1-2||0-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
| 2015/16 || Europa League || 1Q ||  || FC Dacia Chisinau || 1-5||0-1 (T)|| 1-4 (U)||rowspan="1"|0.0
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  ||FA Alasjkert || 1-0 || 1-0 (U) || ||rowspan=2|2.0
|-
| || || 2Q ||  || HNK Hajduk Split || 0-1 || 0-1 (T) ||
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 6.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Macedonië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers
  Žarko Serafimovski

Dzepciste, FK Renova
Tetovo